Die Abkürzung C0 bezeichnet
 „C0-Test“, Anweisungsüberdeckungstest
 Centralwings, ehemalige polnische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Papierformat

Das Formelzeichen  steht für den Raum der stetigen Funktionen, die im Unendlichen verschwinden, siehe C0-Funktion.

Das Formelzeichen  steht für:
 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
 den Raum der Nullfolgen
Siehe auch:
 CO

Abkürzung